Liebel ist ein Familienname und eine Variante zu Leopold.

Namensträger 
 Carl Friedrich Liebel (1745–1823), deutscher evangelischer Feldprediger, Pastor und Superintendent 
 Ignaz Liebel (1754–1820), österreichischer Philologe und Schriftsteller
 Ludwig Liebel (1887–1962), deutscher Politiker (NSDAP)
 Manfred Liebel (* 1940), deutscher Sozialpädagoge
 Michael Liebel (1870–1927), US-amerikanischer Politiker
 Willy Liebel (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP), Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg (1933–1945)

Siehe auch 
 Liebl
 Libel

Familienname